Суперлига Србије у сезони 2008/09. било је треће такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Сезона је почела 16. августа 2008. а завршила се 30. маја 2009. Титулу је освојио Партизан који је тако одбранио наслов шампиона из претходне сезоне.

Састав Суперлиге Србије у сезони 2008/09

Табела

Легенда

Резултати 
Играло се по троструком лига систему. Током прва два круга, игра се двоструки бод систем, што значи сваки тим игра са сваким по две утакмице (код куће и у гостима) и сваки тим ће одиграти по 22 утакмице. Распоред играња за трећи круг се одређује на основу пласмана после прва два круга. Тај део де игра по једноструком бод систему (свако са сваким ће одиграти по једну утакмицу. Домаћин се одређује према Беергеровим таблицама за 12 клубова. На крају првенства сви ће одиграти 33 утакмице.

Први и други круг 
Домаћини су наведени у левој колони.

Трећи круг 
Бројеви за спаривање тимова (број обележава позицију након 22 кола):

Домаћини су наведени у левој колони.

Најбољи стрелци

Годишње награде

Играч године 
Ненад Милијаш и Алмами Мореира су добили исти број гласова па због тога су заједно делили награду играча године Суперлиге Србије.

Ол стар тим 
Ол стар тим је изабран од 12 тренера сваког суперлигашког тима. Алмами Мореира је био једини играч који је добио свих 12 гласова.

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2008/09.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2008/09.